Le live [] est une langue appartenant à la branche fennique de la famille des langues finno-ougriennes (principalement utilisée en Livonie) et parlée par les Lives.
 Le mot  [] est un anglicisme et plutôt une coquetterie de sémantique « à la mode » selon les linguistes, se traduisant de différentes manières en français,sachant qu'il y a pas d'unanimité sur le sujet, en fonction de sa culture, plutôt tournée médias, ou plutôt technique, dans ce dernier cas seuls deux états sont considérés, le direct et le différé (cas du replay)
 Un album live est un enregistrement effectué devant un public lors d'un concert avec les applaudissements en fond sonore. En particulier, plusieurs albums enregistrés devant public portent le titre «  ». Voir la .
 Par extension, le mot  peut simplement désigner un concert, c'est-à-dire une représentation musicale.
 En télévision, une prestation musicale « en live » (expression fautive pour «  » tout court, car ni en français, ni en anglais) n'est pas forcement une prestation réalisée en direct.
 Sur Internet, un live est une diffusion en direct de contenus vidéos,
 Au cinéma, un film live est une adaptation en prise de vue réelle d'une bande dessinée, d'un film ou d'une série d'animation ou d'un jeu vidéo.
 En informatique, une version  d'un système d'exploitation (par exemple Knoppix) est une version amorçable sans installation (à partir d'un CD-ROM – on parlera de CD autonome ou auto-amorçable, d'une clé USB ou de tout autre média amovible).
 Les webcams touristiques, météo, ou de trafic automobile pourtant annoncées "live", de type photo instant T, ou genre, suite de photos en résumé-accéléré () ou encore proposant une courte séquences vidéo enregistrée n'assurent pas le suivi en direct (ou temps réel)
 Live est un groupe de rock américain.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 .
 Windows Live, ensemble de services internet.